Авербух — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Авербух Лев Вольфович (1913—1981) — молдавський радянський скульптор.
 Авербух Леонід Григорович (1930—2022) — заслужений лікар України, кандидат медичних наук.
 Авербух Олександр Валерійович ( 1974) — колишній ізраїльській легкоатлет, один з найуспішніших спортсменів в історії Ізраїлю.
 Авербух Яків Абрамович (1922—1998) — молдавський радянський художник, графік та ілюстратор, плакатник; театральний художник, постановник, майстер ліногравюри, офортів, карикатурист, монументаліст.

Див. також 
 Авербах
 Ауербах

Єврейські прізвища